Sinai - uma península
Monte Sinai

Pessoas
Yakov G. Sinai

Localidades

Sinai (Dacota do Sul)

Desambiguação